Lieto steht für:

 Lieto, eine Gemeinde im Südwesten Finnlands

Lieto ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Lieto (* 1983), italienischer Informatiker
 Chris Lieto (* 1972), US-amerikanischer Triathlet
 Matt Lieto (* 1978), US-amerikanischer Triathlet